Lepinotus är ett släkte av insekter som beskrevs av Von Heyden 1850. Lepinotus ingår i familjen stumpvingestövlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Stumpvingestövlöss
Lepinotus